Nomad steht für:
 Nomad (Comicserie), fünfteilige Comicserie (1995) von Sylvain Savoia, Philippe Buchet und Jean-David Morvan
 Nomad (Computerspiel), ein Computerspiel von Ocean Software aus dem Jahr 1986
 Nomad (englische Band), ein englisches House-Duo
 Nomad (polnische Band), eine polnische Death-Metal-Band
 Nomad (Software), ein Programm zur Planung von Serveraufgaben
 Nomad (Studio), ein japanisches Animationsstudio
 Nomad Rock, Klippenfelsen in der Bransfieldstraße, Antarktis
 Max Nomad (1881–1973), Journalist, Historiker und Anarchist
 Sega Nomad, tragbare Spielkonsole des Herstellers Sega

Auto- bzw. Flugzeugmodelle:
 Chevrolet Nomad, Automodell der Marke Chevrolet
 GAF Nomad, zweimotoriges Flugzeugmodell des Herstellers Government Aircraft Factories
 Morris Nomad, Automodell der Marke Morris

Filme:
 Nomad (Film), ein chinesischer Film aus dem Jahr 1982
 Nomad – The Warrior, ein französischer Film aus dem Jahr 2005
 Nomads – Tod aus dem Nichts, ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1986

NoMad steht für:
 NoMad, Viertel im Stadtbezirk Manhattan, New York City, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Nomade